John Rutherford – szkocki fizyk, profesor, ojciec Daniela
 Johnny Rutherford

Zobacz też 
 John Rutherfoord – gubernator Wirginii